Okręty US Navy o nazwie USS "Barbel" pochodzącej od brzany, ryby z rodziny karpiowatych:
 Pierwszy „Barbel” (SS-316) był okrętem podwodnym typu Balao, który wszedł do służby w kwietniu 1944 i zaginął na morzu w lutym 1945.
 Drugi „Barbel” (SS-580) był okrętem podwodnym typu Barbel (okręt prototypowy), który pełnił służbę w latach 1959-1989.

Barbel